Альвітеш; Алвітеш

 Нуно I Альвітеш (1000—1028) — граф Портукале в 1016—1028 роках (разом з дружиною Ілдуарою Мендеш).

 Алвітеш — парафія в Португалії, у муніципалітеті Мірандела.

Див. також 
 Алвіте